Motociklistična Velika nagrada Italije 1992 je bila peta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1992. Potekala je 24. maja 1992.

Razred 500 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1992
1992